Первомайского отделения совхоза «Грибановский» — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.

Входит в состав Малогрибановского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Первомайская.

Население

Ссылки 
 Первомайского отделения совхоза Грибановский (посёлок сельского типа)

Примечания 

Населённые пункты Грибановского района